

Dans la Bible 
 Béker, fils de Benjamin
 Béker, fils d'Éphraïm

Autres patronymes 
 Félix Martha-Beker, comte de Mons et neveu de Nicolas Léonard Bagert Beker
 Jeroen Beker, producteur de cinéma néerlandais
 Léo Beker, auteur de bandes dessinées
 Nicolas Léonard Bagert Beker, général français de la Révolution et de l'Empire

Voir aussi